Kampen för tillvaron kan avse:

Kampen för tillvaron – målning av Christian Krohg från 1889
Kampen for tilværelsen (TV-serie) – norsk tv-serie från 2014–2015
Kampen för tillvaron – ett begrepp () som förknippas med Charles Darwins genom boken från 1859 Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller de bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron, se Om arternas uppkomst

Se även 
Kampen för lyckan – ett dubbeldrama i nio akter av Anne Charlotte Leffler och Sonja Kovalevski från 1889.